Harry von Arnim ist der Name folgender Personen:

* Harry von Arnim (Diplomat) (1824–1881), deutscher Diplomat
 Harry von Arnim (General) (1890–1941), deutscher Generalmajor